Экберг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Экберг, Анита (1931—2015) — шведская фотомодель, киноактриса.
  (род. 1985) — шведский футбольный судья.
 Экберг, Арон Микель (псевдоним AronChupa; род. 1991) — шведский футболист, музыкант, диджей, музыкальный продюсер.
 Экберг, Никлас (род. 1988) — шведский гандболист.
 Экберг, Стен (род. 1964) — шведский легкоатлет-многоборец.
 Экберг, Ульф (род. 1970) — шведский певец, солист группы Ace of Base.